Irvine ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Irvine (Alberta)

in Schottland:
 Irvine (Schottland)

in den Vereinigten Staaten:
 Irvine (Kalifornien)
 Irvine (Kentucky)
 Irvine (Pennsylvania)
 Irvine (Wisconsin)
 Irvine (Wyoming)

weiterer geographischer Objekte:
 Irvine (Fluss), Schottland
 Irvine Bay, Meeresbucht an der Westküste Schottlands
 (6825) Irvine, Asteroid des Hauptgürtels
 Irvine-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Mount Irvine, Berg im Viktorialand, Antarktika

Irvine ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Irvine (* 1969), US-amerikanischer Science-Fiction- und Fantasy-Autor
 Andrew Irvine (1902–1924), britischer Bergsteiger
 Andy Irvine (* 1942), irischer Folkmusiker
 Andy Irvine (Rugbyspieler) (* 1951), schottischer Rugbyspieler

 Brendan Irvine (* 1996), irischer Boxer
 Brian Irvine (* 1965), schottischer Fußballspieler
 Christopher Irvine (* 1970), kanadischer Wrestler, siehe Chris Jericho
 Daryl Irvine (* 1932), kanadische Pianistin und Musikpädagogin
 Derry Irvine, Baron Irvine of Lairg (* 1940), britischer Jurist und Politiker
 Don Irvine (Ringer) (1921–1973), britischer Ringer
 Don Irvine (Kanute) (* 1954), kanadischer Kanute
 Eddie Irvine (* 1965), nordirischer Rennfahrer

 George Irvine (1948–2017), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Grant Irvine (* 1991), australischer Schwimmer 
 Ian Irvine (* 1950), australischer Meeresbiologe und Fantasy-Schriftsteller
 Jackson Irvine (* 1993), australischer Fußballspieler

 Jeffrey Irvine, US-amerikanischer Bratschist und Musikpädagoge
 Jeremy Irvine (* 1990), britischer Schauspieler
 Julia Irvine (1848–1930), US-amerikanische Pädagogin und Hochschullehrerin
 Martyn Irvine (* 1985), irischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Richard Irvine (1910–1976), US-amerikanischer Szenenbildner
 Ted Irvine (* 1944), kanadischer Eishockeyspieler
 Weldon Irvine (1943–2002), US-amerikanischer Jazzpianist, Komponist und Organist

 Willie Irvine (* 1943), nordirischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Clan Irvine
 Ervine
 Irvin
 Irwyn